Alfred Rücker ist der Name folgender Personen:

* Alfred Rücker (Senator) (1825–1869), deutscher Diplomat und Hamburger Senator
 Alfred Rücker (Schauspieler) (* 1945), deutscher Schauspieler